Champions Hockey League 2019/2020 var den sjätte säsongen av Champions Hockey League, en europeisk tävling för ishockeyklubblag.  Frölunda HC från Sverige blev mästare för fjärde gången (på fem säsonger) efter finalseger mot Mountfield HK från Tjeckien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel 
Slutspelet lottades den 18 oktober 2019.

Slutspelsträd

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats 

2019 i Europa
2020 i Europa
2019/2020
Ishockeysäsongen 2019/2020